Mabo ist der Familienname oder Künstlername folgender Personen:

 Anna Mabo (Anna Marboe; * 1996), österreichische Theaterregisseurin und Musikerin
 Eddie Mabo (1936–1992), australischer Führer und Liedermacher der Torres-Strait-Insulaner